Oculocytheropteron är ett släkte av kräftdjur. Oculocytheropteron ingår i familjen Cytheruridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Oculocytheropteron